

Абайський район — район, Абайська область
 Абайський район — район, Карагандинська область
 Абайський район — міський район, місто Шимкент